Müßig hat verschiedene Bedeutungen:

 Als Adjektiv bezeichnet es einen nicht durchgeführten oder langsamen Vorgang (Müßiggang)

Müßig ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Müßig (Ordensname Pater Markus; 1875–1952), deutscher Kapuziner; Gründer der Krefelder Ordensgemeinschaft der Franziskus-Schwestern der Haus- und Krankenpflege
 Ulrike Müßig (geborene Seif; * 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Rechtshistorikerin

Siehe auch:
Müssig